FAM71B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 605 амінокислот, а молекулярна маса — 64 756.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як поліморфізм. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки